CRH je lahko:
kratica za kortikoliberin
po ISO 639-2 kratica za krimsko tatarščino